OTP Group («Группа ОТП») — венгерская банковская группа, работающая в сферах финансового, страхового, инвестиционного и банковского бизнеса — от управления активами и лизинга до финансирования пенсий. «Группа ОТП» является одним из ключевых поставщиков финансовых услуг в Центральной и Восточной Европе согласно данным Будапештской фондовой биржи.

Услугами «Группы ОТП» (OTP Group) пользуются более 13 млн физических лиц и корпораций. Банковские продукты «Группы ОТП» доступны в 1400 отделениях и 3900 банкоматах (BACEE), а также онлайн в девяти странах Центральной и Восточной Европы, персонал насчитывает  сотрудников (2018).

Основу «Группы ОТП» (OTP Group) составляет «OTP Bank» — крупнейший коммерческий банк Венгрии, занимает 25,6 % национального рынка Венгрии с активами в 10 978 359 млн венгерских форинтов (HUF) (финансовый отчёт за девять месяцев 2014 года). OTP Bank занимает 952-е место в списке крупнейших публичных мировых компаний Forbes Global 2000 за 2018 год с выручкой 4 млрд долларов США, чистой прибылью 1 млрд долларов США (788-е место), активами 51,1 млрд долларов США (586-е место) и рыночной капитализацией 10,9 млрд долларов США (1288-е место). Аудитор — компания Deloitte.

Штаб-квартира — в Будапеште.

История 
Государственный сберегательный банк Венгрии — Országos Takarékpénztár (OTP Bank Plc., «Национальный сберегательный банк», National Savings Bank of Hungary), давший имя финансовой группе OTP Group («Группа ОТП»), был создан 1 марта 1949 года. В 1990 году банк был реорганизован в публичную компанию. Приватизация OTP Bank была проведена в 1995 году.

По завершении приватизационных процессов ОТР Bank начал международную экспансию на рынки стран Центральной и Восточной Европы, демонстрирующих высокий потенциал экономического роста.

Собственники и руководство 
В 1995—1999 годах OTP Bank претерпел значительные трансформации, превратившись в универсальный розничный банк. 8,57 % акций принадлежит нефтегазовой компании MOL, 81,4 % акций находятся в свободном обращении и размещены в категории «А» на Будапештской фондовой бирже. Его глобальные депозитарные расписки (2 GDR = одной обыкновенной акции) котируются на фондовой бирже Люксембурга и торгуются через международную электронную систему на Лондонской фондовой бирже.

С 1992 года совет директоров OTP Bank возглавляет Шандор Чани (Sándor Csányi).

Деятельность 

OTP Bank имеет дочерние банки в России (ОТП Банк), Украине (бывший Райффайзенбанк-Украина), в Сербии (OTP banka Srbija), Хорватии (OTP banka Hrvatska), Словении, Болгарии (ДСК Банк), Словакии (OTP Banka Slovensko), Черногории (Црногорска комерцијална банка) и Румынии (OTP Bank Romania). В марте 2022 года головной офис группы объявил о прекращении денежных вливаний в российскую "дочку" в связи с риском нехватки ликвидности на фоне санкций против России.

OTP Bank вошёл в число крупнейших национальных банков в еврозоне, успешно прошедших проверку устойчивости в результате стресс-тестов, проведенных Европейской банковской организацией (European Bank Authority, EBA) совместно с Европейским центральным банком (European Central Bank, ECB) и объявленных 26 октября 2014 года.

«Группа ОТП» (OTP Group) входит в Банковскую ассоциацию стран Центральной и Восточной Европы (BACEE).

В 2015—2019 годах под руководством Группы ОТП в России действовал Touch Bank — розничный онлайн банк Touch Bank, предоставлявший финансовые услуги через интернет, мобильный телефон и другие каналы коммуникации.

Награды и рейтинги 
 Национальный победитель первого тура конкурса Лучший онлайн банк Центральной и Восточной Европы в 2015 году
 Лучший мировой банк развивающихся рынков Центральной и Восточной Европы 2015, Венгрия, по рейтингу Global Finance
 Лучший банк по валютным операциям в Венгрии (2015)
 Самый надежный банк в стране 2014 (Венгрия)
 Лучший банк растущих рынков Центральной и Восточной Европы 2014 (Венгрия)
 Лучший банк по международным торговым расчетам и Лучший банк по валютным операциям в Венгрии (2014)
 Лучший локальный частный банк в Венгрии (2014)
 Третье место «Лучшая компания по уровню управления в Центральной и Восточной Европе» в финансовой и банковской категории (2013)
 952-е место в списке крупнейших публичных мировых компаний Forbes Global 2000 за 2018 год
 Участник рейтинга стабильности CEERIUS 2014
 Лучший частный банк в Венгрии (2014)

В 2012 году OTP Bank представлял Венгрию в рейтинге самых дорогостоящих мировых банковских брендов, подготовленном британской консалтинговой компанией Brand Finance.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Годовой отчет OTP Group «Корпоративная социальная ответственность», 2013 г.

Банки Венгрии
Публичные товарищества Венгрии